Jonas Hector (Saarbrücken, 1990. május 27. –) német válogatott labdarúgó, aki jelenleg az FC Köln játékosa.

Pályafutása 
1998-ban került a SV Auersmacher csapatához, ahol 2009-ig végig járta a korosztályos csapatokat, majd a felnőtt keret játékosa lett. 34 mérkőzésen 9 gólt szerzett, amivel fel kell tette az FC Köln figyelmét. 2010 nyarán a Köln második csapatának lett a játékosa. 2012. augusztus 18-án debütált a felnőtt csapatban a német kupában a SpVgg Unterhaching ellen 2-1-re megnyert mérkőzésen. Augusztus 27-én a bajnokságban is bemutatkozott az FC Erzgebirge Aue ellen 2-0-ra elvesztett bajnoki mérkőzésen. 2013. november 4-én megszerezte első bajnoki gólját is a bajnokságban az Union Berlin ellen.

Válogatott 
2014. november 7-én Joachim Löw behívta a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokság selejtező mérkőzéseire a német labdarúgó-válogatottnak, amely a gibraltári labdarúgó-válogatott és a spanyol labdarúgó-válogatott ellen játszik. November 14-én debütált  Gibraltár ellen a 71. percben Erik Durm cseréjeként a válogatottban. 2016. március 29-én az olaszok ellen megszerezte első válogatott gólját.

Statisztika

Klub 
2021. január 24. szerint.

Válogatott 

(2019. november 19. szerint)

Sikerei, díjai

Klub 
 FC Köln
 Bundesliga 2: 2013–14, 2018–19

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

1990-ben született személyek
Német labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Saarbrückeniek
Az 1. FC Köln II labdarúgói
Az 1. FC Köln labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
Konföderációs Kupa-győztes labdarúgók
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Élő személyek